Reddi steht für:

 Reddi (Band), dänisch-schwedische Punkrock-Band
 Muthulakshmi Reddi (1886–1968), indische Ärztin, Politikerin und Sozialreformerin